Champlain est un nom de pont notamment porté par :

Le pont Champlain, sur le fleuve Saint-Laurent, reliant Montréal à sa Rive-Sud,
 remplacé par le pont Samuel-De Champlain en 2019;
 Le pont Champlain, sur la rivière des Outaouais, reliant Ottawa et Gatineau.

Voir aussi